«Happier» () — американский сингл музыкального продюсера Marshmello и группы Bastille, выпущенный лейблом Astralwerks 17 августа 2018 года. Он достиг 2-й строчки как в UK Singles Chart, так и в Billboard Hot 100 и является самым успешным чартовым синглом Marshmello в Великобритании и в США. Сингл также является самым успешным в карьере Bastille. Он вошел в первую десятку Hot 100 за 27 недель.

Сингл был исполнен в прямом эфире на MTV Europe Music Awards 2018.

Песня заняла 33-е место в чарте Billboard Hot 100 и является самой рейтинговой песней, которая не возглавила недельный чарт.

Создание 
Дэн Смит, фронтмен группы Bastille, изначально написал песню для Джастина Бибера, но в конечном итоге группа решила оставить ее себе. Он сказал:

Композиция 
«Happier» — это оптимистичная поп-песня, которая состоит из элементов поп-рока. Она рассказывает историю любви, которая закончилась еще до того, как другая сторона захотела принять ее.

В мае 2019 года российский диджей Arty подал иск против Marshmello за нарушение авторских прав, сославшись на то, что в песне имеются элементы ремикса Arty на песню «I Lived» группы OneRepublic. Согласно иску, вполне возможно, что Marshmello ознакомился с ремиксом Arty, выпущенным в 2014 году, и использовал скопированные элементы песни в «Happier», которая была выпущена только в 2015 году. Наряду с Marshmello, другие фигуранты дела включают Дэниела Кэмпбелла Смита, Стива Мака и различные музыкальные лейблы. Arty представляет адвокат Ричард Буш.

Видеоклип 
24 сентября 2018 года Marshmello выпустил официальный видеоклип на YouTube, в котором актриса Миранда Косгроув сыграла подростка с брекетами. Сюжет фокусируется на жизни Косгроув, она получает в подарок щенка на свой день рождения. Позже пес исчезает из её жизни и она тяжело переживает эту потерю. В конце ролика героиня Косгроув — уже женщина средних лет — устраивает вечеринку по случаю Дня рождения собственной дочери, на которой ее отец дарит внучке собаку в подарок. Клип был снят режиссером Мерседес Брайс Морган и Стивом Гейнером.

Трек-лист 

 Digital download
 "Happier" – 3:34

 Digital download – acoustic
 "Happier"  – 4:10

 CD single
 "Happier" – 3:34
 "Happier"  – 2:38

 Digital download – remixes EP
 "Happier"  – 3:16
 "Happier"  – 2:38
 "Happier"  – 3:15
 "Happier"  – 3:21

 Digital download – remixes (part 2) EP
 "Happier"  – 4:03
 "Happier"  – 4:48
 "Happier"  – 3:28
 "Happier"  – 2:50
 "Happier"  – 3:06
 "Happier"  – 3:31

Чарты

Недельные чарты

Месячные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Bastille
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Marshmello
Песни, написанные Marshmello